Pedes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pedes, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 
 Sungai Pedes, vattendrag, 

Robotskapade Indonesienförgreningar